Westlin ist der Familienname von:

 Erik Westlin (1913–1977), schwedischer Diskuswerfer
 Pelle Westlin (* ≈1990), schwedischer Jazzmusiker